Wesselényi utca, Budapest
 Wesselényi utca, Kolozsvár (ma Str. Regele Ferdinand)
 Wesselényi utca, Marosvásárhely (ma Str. Predeal)